Il singolare del torneo di tennis Guardian Direct Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Greg Rusedski 7–6(6), 6–7(5), 7–5.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Tim Henman (primo turno)
 Greg Rusedski (finale)
 Richard Krajicek (campione)

 Karol Kučera (quarti di finale)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guardian Direct Cup 1999
ATP Tour 1999